LMTV Video Music Award al miglior artista latino (MTV Video Music Award for Best Latin) è un premio assegnato annualmente agli MTV Video Music Awards a partire dal 2010. Il vincitore viene scelto dal pubblico che vota sul sito ufficiale di MTV Tr3s. Il vincitore, tuttavia, non riceve il premio durante la cerimonia degli MTV Video Music Awards. Questa categoria dal 2006 al 2009 era appartenente alla cerimonia Los Premios MTV Latinoamérica, poi dal 2010 è stata rimossa e inserita nella cerimonia statunitense che si tiene ogni anno a inizio autunno.

Vincitori

Los Premios MTV Latinoamérica

MTV Video Music Awards

Note

Voci correlate 
 MTV Europe Music Award per il miglior atto latinoamericano

MTV Video Music Awards
Premi musicali assegnati da MTV